QSC steht für:
 Quality Service Communications, ein deutscher IT-Dienstleister, heutiger Name Q.beyond
 Qatar Sports Club, ein Fußballverein aus Doha, Katar
 African Safari Airways, eine ehemalige Schweizer Fluggesellschaft mit Sitz in Mombasa (Kenia), nach dem ICAO-Code
 São Carlos International Airport, ein Flughafen in Brasilien nach dem IATA-Code
 QSC Audio Products, ein US-amerikanischer Hersteller von Audio-Produkten

Abkürzung